Marceli Tarnawiecki (1808-1886), adwokat, działacz społeczny
 Piotr Tarnawiecki (1880-1861), architekt, rzeźbiarz
 Stanisława Tarnawiecka (-1923), właścicielka dóbr, działaczka społeczna